Серия A 2008/2009 — 77-й розыгрыш турнира. Первые матчи прошли 30 августа 2008 года, последние — 31 мая 2009 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Эмполи», «Парма» и «Ливорно». Их заменили «Кьево» и «Болонья», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Серии B 2007/08, а также «Лечче», победивший в плей-офф Серии B.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры 
Игроки, забившие 13 и более голов

 25 голов
  Златан Ибрагимович (Интернационале)
 24 гола
  Диего Милито (Дженоа)
  Марко Ди Вайо (Болонья)
 19 голов
  Альберто Джилардино (Фиорентина)
 16 голов
  Кака (Милан)
 15 голов
  Алешандре Пато (Милан)
 14 голов
  Фабрицио Микколи (Палермо)
  Роберт Аквафреска (Кальяри)
  Эдинсон Кавани (Палермо)
 13 голов
  Франческо Тотти (Рома)
  Адриан Муту (Фиорентина)
  Филиппо Индзаги (Милан)
  Алессандро Дель Пьеро (Ювентус)
  Фабио Квальярелла (Удинезе)
  Мауро Сарате (Лацио)
  Серджио Пеллиссьер (Кьево)

Примечания

Ссылки 
 официальный сайт Серии А

2008/2009
Футбол в Италии в 2008 году
Футбол в Италии в 2009 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009